Samenstelling van de taalkundige verbinding 'zout water'.
 Een fysiologische zoutoplossing.
 Specifiek naar zeewater.
 Synoniem voor pekelwater.
 Verkorting van het woord zoutwaterneger (verouderd).